My kan syfta på:

 My – en bokstav i det grekiska alfabetet: Μ, μ
 My (namn) – ett kvinnonamn
 Lilla My – en av figurerna i Mumintrollen
 M/Y eller MY – förkortning för motoryacht
 .my – nationell toppdomän för Malaysia
 MY – en loktyp, se TMY

μ kan syfta på
 µ (my) – ett SI-prefix för att beteckna miljondel, se mikro
 µ – en dimensionslös storhet som beskriver friktion mellan fasta ämnen, se friktionskoefficient
 µ –  förmågan hos ett material att uppehålla skapandet av ett magnetiskt fält, se permeabilitet